Малесија може бити:

 Малесија (Албанија), област у Албанији
 , област у Црној Гори
 Малесија (Северна Македонија), област у Северној Македонији